James Blair (voetballer) Schots voetballer
 James Blair (politicus) (1902-1962), Amerikaans politicus
 James Blair (roeier) (1909-1992), Amerikaans roeier
 James Blair (dirigent)